Дел Барбер () — канадский певец, фолк- и кантри-музыкант, автор-исполнитель, продюсер.
Лауреат нескольких наград, включая премию Western Canadian Music Awards и несколько номинаций, в том числе на Джуно.

Биография 
 См. также «Del Barber Early life» в английском разделе.
Родился 14 октября 1983 года в Виннипеге, (Манитоба, Канада).

Дискография 
 См. также «Del Barber Discography» в английском разделе.
 Where the City Ends (2009)
 Love Songs for the Last Twenty (2010)
 Headwaters (2012)
 Praireography (2014)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт 

Кантри-музыканты Канады
Авторы-исполнители Канады
Гитаристы Канады